Rongcheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rongcheng Xian (härad i Kina), Hebei, 
 Rongcheng Shi (härad i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar